Der Kanton Sens-Ouest war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Sens, im Département Yonne und in der Region Burgund; sein Hauptort war Sens, Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 1988 bis 2015 Philippe Serre (UMP).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus zwölf Gemeinden und einem Teil der Stadt Sens (angegeben ist hier die Gesamteinwohnerzahl; im Kanton lebten etwa 7.300 Einwohner von Sens):

Sensouest
Aufgelöst 2015